Fredrik IX, född Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg den 11 mars 1899, död 14 januari 1972, var kung av Danmark från 1947 fram till sin död. Han var son till kung Kristian X av Danmark och hertiginnan Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin.

Biografi

Uppväxt och åren som kronprins

Prins Fredrik föddes den 11 mars 1899 på sina föräldrars sommarresidens, Sorgenfri slott, beläget vid den lilla floden Mølleåen i Kongens Lyngby norr om Köpenhamn på ön Själland i Danmark. Han fick namnen Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg

Vid faderns tronbestigning blev han 1912 kronprins, från 1918 även på Island. Efter studentexamen 1917 tog han plats i statsrådet. Han fick sin militära utbildning i flottan och bröt därmed traditionen inom kungafamiljen där man tidigare valt armén, och blev 1931 kaptenlöjtnant. Han företog 1930 en långresa till Siam, Kina och Japan, skildrad i Dagbogsblade fra Kronprinsens Reise til Østen (1931).
 
Hans högsta rang inom flottan var konteramiral. Han studerade även vid Köpenhamns universitet. Under sin tid som kronprins ägnade han mycket tid åt flottan och livet till sjöss och skaffade sig då ett flertal tatueringar, något som ofta förekom bland sjömän under denna era. Han var mycket musikalisk, dirigerade ibland själv danska Hovkapellet.

Äktenskap

1922 förlovades kronprinsen med prinsessan Olga av Grekland och Danmark, dotter till prins Nikolaos av Grekland och Danmark och Helena Vladimirovna av Ryssland. Men förlovningen bröts efter några månader. 

15 mars 1935 eklaterades förlovningen mellan honom och hans dubbla brylling prinsessan Ingrid av Sverige och bröllopet ägde rum i Storkyrkan i Stockholm 24 maj 1935. Familjen bebodde en av flyglarna på Amalienborg och hade Gråstens slott som sitt sommarresidens.

Barn 
 Margrethe II av Danmark född 1940, drottning 1972, gift med Henri de Laborde de Monpezat.
 Benedikte av Danmark, född 1944, gift med Richard av Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Anne-Marie av Danmark, född 1946, gift med Konstantin Glücksborg (f.d. Konstantin II av Grekland).

Regentskap
Åren 1942-1943 var han kronprinsregent under faderns sjukdom efter en ridolycka. Fredrik höll en fast hållning gentemot den tyska ockupationsmakten under andra världskriget. Han var enormt populär bland det danska folket och anses ha minskat det tidigare avståndet mellan kungafamiljen och det danska folket.

Död
På nyårsafton 1971 höll kung Frederik brukligt sitt nyårstal, kort därpå blev han sjuk. Några dagar senare fördes han till Kommunehospitalet i Köpenhamn där han avled efter en korts tids sjukdom 14 januari 1972 och begravdes vid Domkyrkan i Roskilde.

Utmärkelser
  Riddare med kedja av Serafimerorden, 11 mars 1917.
 Hedersamiral i Svenska flottan, 1947.

Referenser

Noter

Källor 
 
 
 
 
 Händelser man minns - en krönika 1920–1969, fil dr Harald Schiller 1970
 Nationalencyklopedin, 2007

Externa länkar 

Danmarks regenter
Huset Glücksburg
Personer i Danmark under 1800-talet
Personer i Danmark under 1900-talet
Födda 1899
Avlidna 1972
Män
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien